Laurey peut désigner :
 Marius Laurey (1925-2006), acteur français ;
 Nuihau Laurey (1964-), homme politique français ;
 Thierry Laurey (1964-) joueur puis entraîneur français de football.

Autres 
 Laureys